Virtuele luchtvaartmaatschappij (hobby), een organisatie die met behulp van een vluchtsimulator een luchtvaartmaatschappij nabootst
 Virtuele luchtvaartmaatschappij (zakelijk), een luchtvaartmaatschappij die operationele en bedrijfsmatige functies geoutsourcet heeft